Mocellini ist der Familienname folgender Personen:

 Renato Mocellini (1929–1985), italienischer Bobfahrer
 Sergio Mocellini (1936–2004), italienischer Bobfahrer
 Simone Mocellini (* 1998), italienischer Skilangläufer